Pinet (Hiszpania) – gmina w Hiszpanii, w prowincji Walencja, w Walencji.
 Pinet (Hérault) – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Langwedocja-Roussillon, w departamencie Hérault.